

Persone
Il cognome Belli può riferirsi a:
 Adriano Belli (1877-1963) – avvocato, musicologo e critico musicale italiano
 Agostina Belli, pseudonimo di Agostina Maria Magnoni (1949) – attrice italiana
 Aldo Belli (1962) – ex hockeista su pista, allenatore e dirigente sportivo italiano
 Alex Belli (1982) – attore e modello italiano
 Andrea Belli (1703-1772) – architetto maltese
 Andrea Belli (1760-1820) – giurista e letterato italiano
 Attilio Belli (1937) – urbanista italiano
 Carlo Belli (1903-1991) – intellettuale, critico d'arte, musicologo e pittore italiano
 Carlo Saverio Belli (1852-1919) – botanico e micologo italiano
 César Belli (1975) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Domenico Belli (XVII secolo) – compositore italiano
 Enrico Belli-Blanes, pseudonimo di Enrico Belli (1844-1903) – attore italiano
 Filippo Belli (1836-1927) – pittore e fotografo italiano
 Francesco Belli (1577-1644) – poeta italiano
 Gabriella Belli (1952) – storica dell'arte italiana, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia.
 Gioconda Belli (1948) – poetessa, giornalista e scrittrice nicaraguense
 Giovanni Belli (1530-?) – intagliatore e intarsiatore italiano
 Giovanni Belli (1812-1904) – ingegnere e politico italiano
 Girolamo Belli (1552-1618) – musicista italiano, compositore di madrigali e cantore alla corte dei Gonzaga
 Girolamo Belli – nome secolare di Cherubino Belli (XVII secolo), letterato italiano e religioso francescano, autore de Il nascimento del bambino Gesù
 Giulio Belli (1560-1621 circa) –  compositore e frate francescano conventuale italiano
 Giuseppe Belli (XVI secolo) – pittore, allievo di Lorenzo Lotto
 Giuseppe Belli, noto anche come Giovanni Belli o con il nome d'arte Il Cortoncino (1732-1760) – cantante castrato italiano
 Giuseppe Belli (1791-1860) – fisico e matematico italiano
 Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) – poeta italiano in dialetto romanesco, noto per i suoi Sonetti 
 Jacopo Belli (1736-1834) – teologo italiano
 Laura Belli (1947) – attrice, regista e cantante italiana
 Luigi Belli (1848-1919) – scultore italiano
 Marco Belli (1857-1929) – presbitero e letterato italiano
 Marisa Belli, nome d'arte di Maria Luisa Scavoni (1933) – attrice italiana
 Massimo Belli (1948) – attore e regista italiano
 Matias Belli Moldskred (1997) – calciatore norvegese naturalizzato nicaraguense
 Matteo Belli (1964) – attore e regista teatrale italiano
 Melvin Belli (1907-1996) – avvocato, saggista e attore statunitense
 Onorio Belli (?-1597) – medico, botanico e naturalista italiano, figlio dell'incisore Valerio
 Paolo Belli (1962) – cantante e conduttore televisivo italiano
 Pasquale Belli (1752-1833) – architetto italiano
 Paolo Belli Blanes, in arte Pellegrino Planes (1774-1823) – attore teatrale italiano
 Pierangelo Belli (1944) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Pierina Belli (1883-1977) – attivista italiana di cui è stato introdotto il processo di beatificazione
 Pierino Belli (1502-1575) – giurista italiano, tra i fondatori del moderno diritto internazionale
 Piero Belli (1882-1957) – giornalista e scrittore italiano
 Pietro Belli (1502-1575) – giurista
 Sara Belli (2000) – hockeista su ghiaccio italiana
 Saverio Belli (1852-1919) – botanico italiano
 Serafino Belli (1772-1831) – architetto e matematico italiano
 Silvestro Belli (1781-1844) –  cardinale e vescovo cattolico italiano
 Silvio Belli (?–1579 circa) – matematico e ingegnere italiano
 Valerio Belli, detto Valerio Vicentino (1468-1546) – orafo, incisore e medaglista italiano del Rinascimento
 Vincenzo Belli, (1710-1787) – argentiere italiano
 Vincenzo Belli, (XIX secolo) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia 
 William Belli (1982) – attore statunitense, conosciuto per il suo ruolo ricorrente di transgender donna
 Wladimir Belli (1970) – ex ciclista su strada italiano

Antiche popolazioni 
 Belli – antica popolazione celtiberica della Spagna, stanziata nell'attuale provincia di Saragozza

Altro 
 Belli – cognome italiano
 Belli – film indiano del 2014, diretto da Mussanje Mahesh
 Belli ciao – film italiano del 2022, diretto da Gennaro Nunziante
 Belli freschi – programma televisivo andato in onda nell'estate 1993 su Canale 5
 Casus belli – locuzione latina il cui significato letterale è "motivo della guerra"
 Casus Belli – rivista francese che si occupa di gioco di ruolo e cultura dell'immaginario
 Ciao Belli – programma comico-satirico radiofonico condotto da Digei Angelo e Roberto Ferrari
 Dario Belli – personaggio della serie manga e anime Holly e Benji
 Mauro Belli – personaggio fittizio della serie televisiva Distretto di Polizia, interpretato da Ricky Memphis